Il singolare del torneo di tennis Nagoya Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Scott Draper che ha battuto in finale Shūzō Matsuoka 6-3, 6-7, 6-4.

Teste di serie

 Paul Wekesa (primo turno)
 Mark Petchey (secondo turno)
 Nicolás Pereira (primo turno)
 Michael Joyce (quarti di finale)

 Leander Paes (semifinali)
 Shūzō Matsuoka (finale)
 Paul Kilderry (primo turno)
 Dick Norman (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Nagoya Challenger 1995